Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 297-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 297-es busz (Budapest)
 297-es busz (Budapest, 1994–2008)megszűnt
 297-es busz (Budapest, 2010)ideiglenes járat